Перша ліга Словенії 2018—2019 — 28-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати 
Перша фаза

Друга фаза

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 травня — 2 червня 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Перша ліга Словенії на NZS  
 Перша Ліга Словенії на soccerway  

2019
Словенія
Словенія
2018 у словенському спорті
2019 у словенському спорті